Die Liste der Länderspiele der belgischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der belgischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Seit 1984 nehmen die Belgierinnen an den Qualifikationen für die Europameisterschaft und 1991 für die Weltmeisterschaft teil. Bisher gelang es nicht in die Endrunde der Turniere vorzustoßen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der belgischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der belgischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der belgischen Mannschaft
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1976 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
Zwei Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen Belgien: Armenien (0:19) und Griechenland (0:11). Zudem war das 0:12 von Moldau gegen die Belgierinnen vom 19. September 2017 bis zum 6. September 2022 die höchste Niederlage für Moldau, dann verlor Moldau mit 0:15 gegen die Schweiz.

 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 22. Februar 2023

Weblinks 
 belgianfootball.be – Homepage des belgischen Fußballverbandes (französisch, niederländisch, englisch, deutsch)

Einzelnachweise 

Belgien
!